Naturforschende Gesellschaft, Naturwissenschaftlicher Verein oder ähnlich heißen zahlreiche naturhistorische bzw. naturwissenschaftliche Vereinigungen im deutschsprachigen Raum.

Liste (chronologisch nach Gründungsjahr) 
 Naturforschende Gesellschaft in Danzig (1743–1936)
 Naturforschende Gesellschaft in Zürich (1746)
 Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin (1773)
 Naturforschende Gesellschaft in Bern (1786)
 Naturforschende Gesellschaft zu Halle (Konstituierung 3. Juli 1779)
 Physikalisch-Historische Gesellschaft Genf (1790)
 Naturforschende Gesellschaft zu Jena (1793)
 Naturhistorische Gesellschaft Hannover (1797)
 Westphälische Naturforschende Gesellschaft zu Brockhausen (1798)
 Mecklenburgische Naturforschende Gesellschaft (1800 in Rostock)
 Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg (1801)
 Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur (1803)
 Kaiserliche Naturforschende Gesellschaft zu Moskau (1805)
 Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar (1805)
 Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu Hanau am Main (1808)
 Aargauische Naturforschende Gesellschaft (1811)
 Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz (1811 als „Ornithologische Gesellschaft zu Görlitz“, 1823 umbenannt)
 Naturforschende Gesellschaft zu Emden (1814)

 Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am Main (1817)
 Naturforschende Gesellschaft in Basel (1817)
 Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes (1817), 1841 Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg
 Naturforschende Gesellschaft zu Leipzig (1818)

 Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau (1821)
 Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (1822)
 Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen (1822)
 Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn (1823)
 Naturforschende Gesellschaft Graubünden (1825)

 Naturforschende Gesellschaft Bamberg (1834)
 Rheinische Naturforschende Gesellschaft (1834)
 Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe (1835 in Detmold)
 Entomologischer Verein zu Stettin (1837)
 Naturwissenschaftlicher Verein in Hamburg (1837)
 Pollichia, Verein für Naturforschung und Landespflege (1840)
 Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westphalens (1843)
 Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe (1843)
 Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg (1844), ab 1969 Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg
 Naturwissenschaftliche Gesellschaft ISIS zu Bautzen (1846, aufgelöst 1945)
 Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben (1846), hervorgegangen aus Naturhistorischen Verein in Augsburg
 Naturwissenschaftlicher Verein Regensburg (1846)
 Naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal (1846)
 Société jurassienne d’émulation (1847)
 Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (1847 in Malchin)
 Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten (1848)
 Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen in Halle (1848)
 Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstentum Lüneburg (1851)
 Naturwissenschaftlicher Verein Goslar (1852)
 Naturforschende Gesellschaft bei der Universität Dorpat (1853)
 Thurgauische Naturforschenden Gesellschaft (1854)
 Naturforschende Gesellschaft Luzern (1855)
 Verein nördlich der Elbe zu Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse (5. Mai 1855)
 Naturwissenschaftlicher Verein Passau (1856)
 Naturhistorisch-Medizinischer Verein zu Heidelberg (1856)
 Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld (1858)
 Offenbacher Verein für Naturkunde (1859)
 Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt (1862)
 Verein für Naturwissenschaften zu Braunschweig (1862 bis 1943)
 Naturwissenschaftlicher Verein Landshut (1864)
 Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen (1864)
 Verein für Naturkunde in Fulda (1865–1934)
 Verein für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm (1865)
 Verein für Geographie und Naturwissenschaften (26. Februar 1867)
 Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen (1869 in Greifswald)
 Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück (1870)
 Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg (1871), 1908 Zusammenschluss mit dem Entomologischen Verein von Hamburg-Altona, ab 1930 Verein für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg
 Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein (13. April 1872)
 Naturwissenschaftlicher Verein zu Lübeck (1872)
 Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg (1878)
 Naturwissenschaftlicher Verein Darmstadt (1880)
 Naturwissenschaftlicher Verein Ansbach (1881)
 Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz (1883)
 Deutscher Naturkundeverein (1887)
 Naturwissenschaftlicher Verein Dortmund (1887)
 Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse-URANIA (1888)
 Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth (1889)
 Naturkundeverein Schwäbisch-Gmünd (1890)
 Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde Hof (1891)
 Naturforschende Gesellschaft Baselland (1900)
 Kosmos-Gesellschaft für Naturfreunde (1904)
 Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgegend (1908)
 Naturforschende Gesellschaft Uri (1911)
 Naturforschende Gesellschaft Davos (1916)
 Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg (1919)
 Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid (1946)
 Naturwissenschaftliche Vereinigung Hagen (1949)
 Delattinia - Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische Heimatforschung im Saarland (1968)
 Verein für Naturkunde in Osthessen (1969)
 Naturkundlicher Kreis Bayerischer Wald (1975)
 Naturkundlicher Verein Egge-Weser (1975)
 Verein zur Förderung naturkundlicher Untersuchungen in Nordwestdeutschland (1976)
 Philippi-Gesellschaft zur Förderung der Naturwissenschaften (1981)
 Naturwissenschaftliche Gesellschaft ISIS Dresden, Dresden (1990)
 Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz, Görlitz (1990)
 Naturforschende Gesellschaft Augsburg (?)
 Westfälischer Naturwissenschaftlicher Verein (?)
 Naturkundliche Gesellschaft (2008)

Literatur 
 Andreas Daum: Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit 1848–1914. Oldenbourg, München 1998 (Google books).
 Fritz Pfaffl: Zu Geschichte und wissenschaftlichen Leistungen der deutschsprachigen Gesellschaften für Naturwissenschaften. In: Der Bayerische Wald, 18, 1, 1988, S. 29–37 ().

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Wissenschaft)
Naturwissenschaftliche Gesellschaft